Henry Norris kan syfta på:
 Sir Henry Norris (hovman) – påstådd älskare till Anne Boleyn (död 1536)
 Henry Norris, 1:e baron Norreys – elisabetansk hovman (1525-1601)
 Sir Henry Norris (affärsman) – brittisk affärsman, fotbollsordförande och politiker (1865-1934)

Se även 
 Henry Norris Russell – amerikansk astronom (1877-1957)